Заѓацький — українське прізвище.

Українські прізвища